

Geografia
Aragon – comune della Francia
Aragon – comune statunitense in Georgia
Aragon – CDP statunitense in Nuovo Messico
Aragón – regione della Spagna
Aragón – fiume della Spagna

Persone
Louis Aragon – poeta e scrittore francese
Maria Aragon – cantante canadese 
Manuel Gutiérrez Aragón – regista, sceneggiatore e scrittore spagnolo

Televisione
Aragón TV – emittente televisiva spagnola